Мальтийская Премьер-лига 1994/1995 () — 80-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1994/1995
Мальта
Мальта
1994 год на Мальте
1995 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995